Guberevac je lahko:
 Guberevac, Knić (Srbija)
 Guberevac, Leskovac (Srbija)
 Guberevac, Sopot (Srbija)